Het WTA-tennistoernooi van Carlsbad (officieel Mercury Insurance Open) van 2011 vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2011 in de Amerikaanse plaats Carlsbad. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel – Aan het toernooi namen tien speelsters uit de top-25 deel. Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen. Het derde reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen, die het jaar ervoor de finale had verloren van Koeznetsova, won nu het toernooi. Ze versloeg in de finale de als eerste geplaatste Russische Vera Zvonarjova in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Carlsbad/San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters deed Maria Kirilenko niet mee in het dubbelspeltoernooi. Haar oude partner Zheng Jie had zich deze keer ingeschreven met Jelena Bovina – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Het als eerste geplaatste duo Květa Peschke / Katarina Srebotnik won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste Amerikaanse koppel Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in twee sets. Peschke en Srebotnik pakten hiermee hun zevende gezamenlijke titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Carlsbad 2011
Carlsbad